Див. також Анджей та Фірлей.
 Анджей Фірлей (ковельський староста)
 Анджей Фірлей (сенатор)

Фірлеї
Сторінки зі списками однофамільців-тезок